Коломан Мозер (, известен также как 'Коло Мозер; ) — австрийский живописец и график, художник венского модерна, один из основателей Венского сецессиона. Известен также как декоратор интерьера, проектировщик изделий декоративно-прикладного искусства, мебели, витражей, изделий из керамики и стекла, рисовальщик почтовых марок.

Биография 

Отец художника, Йозеф Мозер, был директором гимназии. После окончания школы Коломан Мозер, не сообщив об этом родителям, в 1885 году выдержал вступительный экзамен в Академию изобразительных искусств в Вене. Обучался там в классах Франца Румплера (1886—1889), Кристиана Грипенкерля (1889—1890) и Матиаса фон Тренквальда (1890—1893). После смерти отца в 1888 году Мозер вынужден был финансировать своё образование самостоятельно, для чего выполнил множество иллюстраций для журналов. В 1892—1893 годах по рекомендации Тренквальда Мозер был учителем рисования детей эрцгерцога Карла Людвига в замке Вартхольц в Райхенау-ан-дер-Ракс.

С 1892-го по 1897 год Мозер был членом художественного объединения Зибенер-Клуб (), предшественника Венского сецессиона. В 1893—1895 годах он учился у Франца фон Мача, а в 1897 году стал одним из основателей Венского сецессиона. Для журнала Сецессиона «Ver Sacrum» Мозер создал около 140 иллюстраций. Осенью 1897 года Коломан Мозер совершил путешествие через Мюнхен, Нюрнберг и Бамберг в Лейпциг, Дрезден и Прагу.

В 1890-е годах Коломан Мозер много занимался прикладным искусством. На него оказало большое влияние творчество художников шотландского модерна Чарльза Ренни Макинтоша и Маргарет Макдональд Макинтош, а также английское Движение искусств и ремёсел. В 1899 году он совершил ещё одно путешествие в Прагу, Дрезден и Берлин; в 1900 году — на Всемирную выставку в Париж через Мюнхен и Страсбург, в 1901 году — снова в Богемию и Мюнхен. В 1902 году Мозер переехал в новое ателье по адресу Штайнфельдгассе, 19, обставив его мебелью, созданной по его собственным проектам. В том же году он совершил путешествие в Италию. В 1903 году он создал вместе с художником Йозефом Хоффманом и предпринимателем  предприятие «Венские мастерские» () для производства изделий декоративно-прикладного искусства по примеру движения «Искусств и ремёсел». Летом 1903 года Мозер через Мюнхен поехал в Берн, где встретился со швейцарскими художниками Фердинандом Ходлером, оказавшим большое влияние на его творчество, и Куно Амье; затем в Базель, Париж, Брюгге, Схевенинген, Антверпен, Любек и Гамбург. В 1904 году он снова посетил Италию, а в сентябре того же года — Берлин, где участвовал в первой выставке «Венских мастерских».

В 1905 году Коломан Мозер вместе с Густавом Климтом и другими художниками из-за разногласий с Верндорфером вышел из Венского сецессиона, а 1 июля женился на дочери промышленника Дите Маутнер, после чего переехал в квартиру на Ландштрассер Хауптштрассе 138. Там он жил до своей смерти. На этом доме установлена мемориальная доска. В 1906 году в семье родился старший сын Карл. В 1909 году родился его второй сын Дитрих.

После 1907 года Мозер регулярно принимал участие в выставках. Так, в 1908 году он участвовал в выставке в Вене, организованной группой Климта, в 1909 — в международных выставках в Вене и Дюссельдорфе. В 1911 году прошла его персональная выставка в галерее Митке в Вене, в 1912 году он участвовал в крупной выставке в Дрездене. Затем он выставлялся на Первой международной выставке Сецессиона в Риме, затем в Дюссельдорфе и Манхайме, в 1916 году — на Венской выставке в Берлине.

Коломан Мозер в 1900—1918 годах был профессором Венской Академии изобразительных искусств. Умер в 1918 году от рака горла и похоронен на Хитцингском кладбище в Вене. В 1969 году в его честь был назван переулок в Вене (Kolo-Moser-Gasse), а в 1989 году были выпущены монеты номиналом в 500 шиллингов с его портретом. Мозер изображен на австрийской почтовой марке 1968 года.

Творчество 
Коломан Мозер — один из наиболее значительных представителей австрийского, и, в частности, венского искусства начала XX века, один из наиболее значимых представителей югендстиля. На раннем этапе его стиль испытал влияние импрессионизма, позднее творчество Мозера находилось под сильным влиянием Фердинанда Ходлера, с которым Мозер лично встречался дважды. Кроме живописи, Мозер получил большую известность как художественный дизайнер и представитель декоративно-прикладного искусства.

Самое большое художественное собрание Коломана Мозера находится в Музее Леопольда в Вене.

Примечания

Ссылки 

 Wiener Werkstätte (de/en)
 
 
 
 
 

Художники Австрии
Умершие от рака гортани
Похороненные на Хитцингском кладбище
Художники марок
Члены Венского сецессиона
Художники-педагоги